Inoue Maszaru (井上傑))  japán csillagász.

Tizenkét kisbolygó felfedezése köthető a nevéhez:

Japán csillagászok